OSV steht als Abkürzung für:

 Objekt-Subjekt-Verb, ein Wortstellungstyp
 Okinawa SV
 Ostdeutscher Sparkassenverband, ein Dachverband
 Österreichischer Schwimmverband
 Oststädter Sportverein, ein Arbeitersportverein, siehe OSV Hannover

Siehe auch:
 ÖSV (Begriffsklärung)

Abkürzung